Сезон 2022/2023 — 5-й сезон для профессионального футбольного клуба «Кубань» под эгидой РФС, который клуб проводит в Первой лиге.

Состав

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="10" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Вратари

|-
!colspan="10" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Защитники

|-
!colspan="10" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Полузащитники

|-
!colspan="10" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Нападающие

|-
!colspan="10" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Игроки, покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"
|-
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=60|Позиция
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=60|Национальность
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=60|Номер
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=150|Имя
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=80|Первая лига
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=80|Кубок
!style="background: #feb920; color:#000000" !width=80|Итого
|-
|Полузащитник|| Россия||10||Нури Абдоков||8||1||9
|-
|Нападающий|| Россия||9||Артём Архипов||2||0||2
|-
|Полузащитник|| Россия||19||Илья Мосейчук||2||0||2
|-
|Полузащитник|| Россия||11||Андреа Чуканов||2||0||2
|-
|Полузащитник|| Россия||8||Георгий Махатадзе||1||0||1
|-
|Защитник|| Россия||81||Максим Сидоров||1||0||1
|-
|Полузащитник|| Россия||27||Даниил Горовых||1||0||1
|-
|Нападающий|| Казахстан||99||Алексей Щёткин||1||0||1
|-
|Защитник|| Россия||30||Сослан Таказов||1||0||1
|-
|Защитник|| Россия||2||Алексей Рыбин||1||0||1
|-
|Полузащитник|| Россия||6||Даниил Родин||1||0||1
|-
|Нападающий|| Россия||55||Максим Лаук||1||0||1
|-
|Полузащитник|| Россия||91||Дзамболат Цаллагов||1||0||1
|-
|||||||Автоголы||||||'''|}

 Голевые передачи Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. «Сухие» матчи Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Пенальти В статистику включены только официальные матчи. Общая статистика В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.''

Соревнования

Первая лига России по футболу 2022/2023

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Кубок России

4 раунд - 1/32 финала

5 раунд - 1/16 финала

6 раунд - 1/8 финала

Примечания 

Кубань
2022/2023